Argonaute-Klasse bezeichnet:

 Argonaute-Klasse (1723), Klasse von zwei 46-Kanonen-Schiffen der französischen Marine (1723–1748)
 Argonaute-Klasse (1781), Klasse von zwei 74-Kanonen-Linienschiffen der französischen Marine (1781–1798)
 Argonaute-Klasse (1929), Klasse von fünf U-Booten der französischen Marine (1932–1946)